Lina steht für:
 Lina, weiblicher Vorname – dort auch die Namensträgerinnen
 Lina (2016), Schweizer Fernsehfilm von Michael Schaerer (2016)
 Lina (2017), österreichischer Film von Walter Wehmeyer, Christine Wurm, W. Andreas Scherlofsky und Tino Ranftl (2017)
 Lina (Oper), Oper von Nicolas Dalayrac
 Lina (Neustadt), Ortsteil der Stadt Neustadt an der Donau, Landkreis Kelheim, Bayern
 Lina (Zenting), Ortsteil der Gemeinde Zenting, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Lina (Gemeinde Schwertberg), Ortschaft von Schwertberg, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Ruine Lina in Tschechien
 (468) Lina, ein Asteroid
 Linearschrift A (ISO-15924-Code), eines der beiden Schriftsysteme der minoischen Kultur Kretas

Lina ist der Künstlername folgender Personen:
 Lina (Sängerin), südkoreanische Sängerin
 Lina Rafn, dänische Popsängerin
 Lina Larissa Strahl, deutsche Sängerin und Schauspielerin

Lina ist der Familienname folgender Personen:
 Dace Lina (* 1981), lettische Langstreckenläuferin
 Meddy Lina (* 1986), französischer Fußballspieler
 Rebecca Lina (* 1980), deutsche TV-, Kino- und Theater-Schauspielerin

LINA, steht für:
 LINA, eine Laufzeitumgebung für Linux-Software

LinA steht für:
 Lineare Algebra, ein Teilgebiet der Mathematik

Siehe auch:
 Linna

LINA

fr:Lina
ko:리나